Antoni Costa (militar) (1767-1808), militar
 Antoni Costa i Costa (1953), polític eivissenc
 Antoni Costa i Ramon (1911-1969), pèrit industrial i investigador
 Antoni Costa i Blasi polític manresà